Кубок независимости Армении по футболу сезона 2022/23 ― это 32-й сезон национального кубка Армении. Соревнования начались 4 октября 2022 года.

Команды

Первый раунд 
20 сентября 2022 года состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Армении, в которой приняли участие 4 клуба из Первой лиги Армении с 8 клубами из Премьер-лиги Армении.

Четвертьфинал 
Жеребьёвка четвертьфинала прошла 19 октября 2022 года. Матчи прошли 23-25 ноября.

Полуфинал 
Жеребьёвка полуфинала прошла 30 ноября 2022 года. Матчи пройдут 5-6 апреля 2023 года.

Бомбардиры 
По состоянию на 6 октября 2022 года

3 гола
 Уилфрид Эза - Арарат-Армения

2 гола
 Мусса Бакайоко - Ширак
1 гол
 Тиаго Галван - Алашкерт
 Бладимир Диас - Алашкерт
 Сергей Иванов - Алашкерт
 Кевин Рейес - Алашкерт
 Агдон Менезес - Арарат-Армения
 Ален Карапетян - Гандзасар
 Давид Паремузян - Гандзасар
 Олаоува Ойетунде - Лернаин Арцах
 Норики Акада - Мика
 Драман Салу - Ноа
 Лёва Мрян - Ширак
 Алласане Думбия - Ширак
 Артём Геворгян - Ширак
 Ален Степанян - Сюник
 Мубарак Ахмед - Ван
 Сани Бухари - Ван
 Богдан Мыцик - Ван
Автоголы

  Аннан Менсах (в матче Вест Армении против Алашкерта)

См. также 

 Чемпионат Армении по футболу 2022/2023

Примечания 

Кубок Армении по футболу
Спорт в Армении в 2022 году
Спорт в Армении в 2023 году
Европейские национальные футбольные кубки в сезоне 2022/2023